Церковь Преподобного Серафима Саровского — храмовый комплекс Казанской епархии Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Фактически состоит из двух церквей — церкви Преподобного Серафима Саровского (главного храма комплекса) и церкви иконы Божией Матери «Умиление».

Территориальное расположение  
Церкви Преподобного Серафима Саровского и иконы Божией Матери «Умиление» находятся в Приволжском районе Казани, на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Сафиуллина, в жилом районе Горки (отсюда происходит второй вариант названия этих храмов — церковь Серафима Саровского в Горках и церковь иконы Божией Матери «Умиление» в Горках).

Архитектура 
Проект храмового комплекса разработан казанским архитектором Алексеем Спориусом (1929—1999). Комплекс состоит из двух церквей, соединённых между собой зданием воскресной школы и библиотеки, образуя единое архитектурное сооружение в стиле эклектики.

Главный храм — церковь в честь Преподобного Серафима Саровского. Это пятикупольная постройка с трапезной и трёхъярусной колокольней. Западный фасад представляет собой портик с шестью колоннами на высоком цоколе, увенчанный главкой. Боковые фасады имеют портики с четырьмя колоннами.

Церковь иконы Божией Матери «Умиление» — это четверик со срезанными углами, перекрытый куполом с главкой, с трапезной и трёхъярусной колокольней. Западный фасад — тот же портик на высоком цоколе, увенчанный главкой, но с четырьмя колоннами. В таком же стиле, но без главок, оформлены портики на боковых фасадах.

История 
Церкви в честь Преподобного Серафима Саровского и иконы Божией Матери «Умиление» — первый и пока единственный православный храмовый комплекс на территории жилого района Горки.

Строительство храмового комплекса (1999—2006) 
Согласно воспоминаниям первого настоятеля прихода Преподобного Серафима Саровского протоиерея Дмитрия Салкова, с инициативой строительства храмового комплекса в жилом районе Горки выступило руководство Казанской епархии Русской православной церкви. Эта идея была поддержана главой администрации Приволжского района Казани В. С. Маркеловым, который, в свою очередь, обратился с просьбой об оказании помощи к генеральному директору производственного объединения «Теплоконтроль» В. К. Кулагину (1937—2004).

По словам дочери В. К. Кулагина, именно её отец стал инициатором строительства православного храма на Горках.

Церковь иконы Божией Матери «Умиление» 
Строительство храмового комплекса началось с возведения в 1999 году церкви иконы Божией Матери «Умиление». Работы начались в апреле, в августе был водружён купол, в сентябре уложили кровлю над трапезной, а в конце ноября церковь была освящена. Финансирование работ осуществлялось производственным объединением «Теплоконтроль», сотрудники которого вели и строительство. Архитектурный проект всего храмового комплекса был разработан А. А. Спориусом на безвозмездной основе.

Супруга архитектора Л. Е. Спориус вспоминала, как её муж разрабатывал проект и контролировал ход строительных работ:
Он был бессребреником и много сделал бесплатно. Чертил по ночам вручную, а утром прибегали рабочие и буквально из рук выхватывали чертежи, потому что срочно нужно было строить. Он и сам ездил на стройку, контролировал. Отец Дмитрий, став настоятелем строящегося храма, стал приезжать к Алексею Андреевичу для обсуждения текущего проекта… И вот, когда стены храма «Умиления» уже стояли, а под воскресную школу были только сваи забиты, нужно было храм покрывать большим куполом 10×10 м. Долго решали, каким способом этот купол посадить: то ли вертолётом, но тогда возникала сложность ровной посадки, то ли искать подъёмный кран со стрелой. Один такой стометровый был в Казани, но он всё время был занят. Наконец, дождались его, и Алексей Андреевич со своим фотоаппаратом примчался на стройку, чтобы наблюдать установку и запечатлеть на плёнку.

27 ноября 1999 года церковь иконы Божией Матери «Умиление» была освящена архиепископом Казанским и Татарстанским Анастасием.

Церковь Преподобного Серафима Саровского 
В 2000 году началось строительство главного храма — церкви Преподобного Серафима Саровского. Так как его возведение велось на средства прихожан, строительные работы шли медленно. В 2004 году к финансированию подключился казанский Акционерный банк «Заречье», благодаря чему к концу 2005 года все отделочные работы завершились. 14 января 2006 года церковь Преподобного Серафима Саровского была освящена.

Приход 
Церкви Преподобного Серафима Саровского и иконы Божией Матери «Умиление» составляют единый приход Преподобного Серафима Саровского. Он возник летом 1999 года и в первое время назывался приходом «Умиление» — по названию строившейся церкви иконы Божией Матери «Умиление» — первого храма комплекса. Позже приход переименовали в честь Преподобного Серафима Саровского — по названию главного храма комплекса, однако первое название также продолжает активно использоваться. 

Первым настоятелем прихода стал протоиерей Дмитрий Салков (с июня 1999 года — в качестве исполняющего обязанности, с ноября 1999 года — официально), руководивший им более 20 лет. При нём храмовый комплекс был полностью построен, а деятельность прихода обрела полноценное развитие. 

В 2000 году при приходе была открыта воскресная школа, разместившаяся в специально построенном для неё помещении. В 2019 году в школе обучалось около 280 детей, представителей молодёжи и взрослых. Обучение вели около 30 преподавателей по нескольким направлениям: основное — религиозно-образовательное, дополнительные — музыкально-хореографическое, театральное и декоративно-прикладное.

В 2018 году приходу Преподобного Серафима Саровского для расширения воскресной школы был передан заброшенный двухэтажный пристрой к многоквартирному дому (ул. Кул Гали, 10), расположенному по соседству от православного комплекса. По завершении капитального ремонта здесь планируется разместить дополнительные образовательные помещения, а также концертный зал.

При приходе Преподобного Серафима Саровского также функционирует библиотека — одна из крупных православных библиотек Казани. В 2019 году её фонд насчитывал около 11 000 книг, в том числе издания XIX века, а общее количество читателей составило 2865 человек.  

В июне 2017 года приходом был выпущен единственный (пробный) номер приходской газеты «Серафимовский листок».

13 декабря 2019 года митрополит Казанский и Татарстанский Феофан отстранил протоиерея Дмитрия Салкова с должности настоятеля прихода, назначив вместо него епископа Елабужского Иннокентия (Васецкого). Однако информация об этом решении получила публичную огласку только в январе 2020 года, вызвав недовольство части прихожан, поддерживавших прежнего настоятеля (всего в приходе на тот момент насчитывалось около 3 000 прихожан).

12 апреля 2020 года, в разгар режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19, церковь Преподобного Серафима Саровского оказалась в центре внимания общественности и средств массовой информации по причине массового скопления верующих в Вербное воскресенье с нарушением требований социального дистанцирования. Этот факт, наряду с более ранним аналогичным нарушением в мечети «Казан Нуры» во время пятничного намаза, спровоцировал ужесточение мер по профилактике распространения COVID-19 в отношении религиозных организаций. 13 апреля 2020 года правительство Татарстана ввело официальный запрет на посещение храмов верующими до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Днём позже митрополит Казанский и Татарстанский Феофан призвал православных в Пасху не посещать храмы и оставаться дома.

С 14 декабря 2021 года церковь Преподобного Серафима Саровского административно входит в состав II Казанского благочиния, до этого времени она числилась в составе I Казанского благочиния.

См. также 
 Горки (Казань)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Храмы, построенные в 2006 году в России
Православные храмы Казани
Приволжский район Казани
Казань
Казань